Nigeria
 Bauchi – stato federato
 Bauchi – capitale dello stato omonimo